Immidae är en familj av fjärilar. Immidae ingår i överfamiljen Immoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Immidae 249 arter. 

Immidae är enda familjen i överfamiljen Immoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Immidae